Saxe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Saxe (* 1954), erster direkt gewählte Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Christoph Saxe (1714–1806), deutscher Historiker
 Johannes Saxe († 1561), Humanist siehe Johannes Saxonius
 Johann Georg Chevalier de Saxe (1704–1774), sächsischer General und Gouverneur von Dresden, siehe Johann Georg von Sachsen (1704–1774)
 John Godfrey Saxe (1816–1887), US-amerikanischer Poet („The Blindmen and the Elephant“)
 JP Saxe (* 1993), kanadischer Popmusiker
 Peter Saxe, (1591–1625), Professor für Mathematik an der Universität Altdorf, siehe Petrus Saxonius
 Petrus Saxe (1597–1662), friesischer Geschichtsforscher, siehe Peter Sax
 Ralph Saxe (* 1959), deutscher Lokalpolitiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Sachse
 Sax